Vier Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Vincennes nach der Stadt Vincennes, Indiana:

 USS Vincennes (1826), eine Sloop, in Dienst von 1826 bis 1865
 USS Vincennes (CA-44), ein Kreuzer der New-Orleans-Klasse, in Dienst von 1937 bis 1942, im Zweiten Weltkrieg versenkt
 USS Vincennes (CL-64), ein Kreuzer der Cleveland-Klasse, in Dienst von 1944 bis 1946
 USS Vincennes (CG-49), ein Kreuzer der Ticonderoga-Klasse, in Dienst von 1985 bis 2005

Vincennes